Markus Jonsson ist der Name folgender Personen:

* Markus Jonsson (Snowboarder) (* 1980), schwedischer Snowboarder
 Markus Jonsson (Fußballspieler) (* 1981), schwedischer Fußballspieler
 Markus Jonsson (Unihockeyspieler) (* 1995), schwedischer Unihockeyspieler